Грузия (первоначально Sobieski) — грузопассажирский теплоход, построенный на британской верфи Swan Hunter в 1939 году в качестве трансатлантического лайнера для линии Гдыня — Америка (GAL, позже PTTO).

История 
Судно предназначалось для замены на южноамериканских направлениях устаревших пароходов Kościuszko и Pulaski, принадлежавших основанной в 1930 году линии GAL. Как и однотипный Chrobry, получивший имя Болеслава I Храброго, также назван в честь польского короля — Яна III Собеского.

Вторая мировая война 

Во время Второй мировой войны переоборудован в войсковой транспорт. Использовался Союзными войсками в нескольких операциях: («Ариэль» / «Антенна»), сражение за Дакар, Мадагаскарская операция) и других. На нём в Сингапур была доставлена британская 18-я пехотная дивизия.

Послевоенные годы 
По завершении войны «Собеский» участвовал в репатриации находившихся в японском плену частей Кембриджширского полка 18-й дивизии, а также военнопленных из сингапурской тюрьмы Чанги. Однако, добравшись через Кейптаун в Саутгемптон, вместо торжественной встречи, они попали на забастовку докеров.

С 1947 года теплоход вернулся к гражданской службе; в апреле того же года он в рамках содействия организации Красного Креста перевозит польских детей в Данию. Далее он всё так же под польским флагом работат на линиях Генуя — Нью-Йорк и Неаполь — Галифакс.

Под советским флагом 
В 1950 году продан СССР, сменил название на «Грузия», вошёл в состав ЧМП (порт приписки Одесса) и приступил к регулярным рейсам на Крымско-Кавказской линии. 

В 1956 году на теплоходе «Грузия» возвращались из Австралии участники Олимпийских игр в Мельбурне, члены сборной СССР и спортсмены других социалистических стран.

В апреле 1975 года продан на слом в итальянский порт Ла-Специя и утилизирован.

Капитаны судна 
 Анатолий Григорьевич Гарагуля (1965—1975)

В массовой культуре 
В вышедшем на экраны в 1971 году фильме «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» теплоход «Грузия» «сыграл» роль парохода «Глория», а Анатолий Гарагуля — его капитана.

Примечания

Источники 
 J. K. Sawicki, Podróże polskich statków 1939—1945. Gdynia 1989, ss. 31, 80. ISBN 83-0-00203-0.
 Jan Falkowski, Z wiatrem w twarz . Warszawa, MON, 1969.
 Walki formacji polskich na Zachodzie 1939—1945. Praca zbiorowa. MON, 1981, ss. 182—184.

Ссылки 
 The Ships List
 У Одессы была своя пассажирская флотилия
 Верфь Swan, Hunter and Wigham Richardson на сайте Grace’s Guideto Britissh Industrial History
 Теплоход «Грузия» на сайте Водный транспорт
 Высоцкий в Сухуми

Суда СССР
Суда по алфавиту
Суда ЧМП